Триглав се може односити на:
 Триглав, божанство у словенској митологији
 Триглав (врх), планински врх у Словенији; највиши врх Јулијских Алпа, а уједно и највиши врх Словеније, и највиши врх на просторима некадашње Југославије
 Национални парк Триглав, национални парк у Словенији

Види још 
 Троглав, вишезначна одредница